Prinzengarten steht für

 Kindertagesstätte Prinzengarten, 1955 errichteter, denkmalgeschützter Kindergarten in Hannover
 Prinzengarten (Hannover), Parkanlage in Hannover neben dem ursprünglichen Welfengarten
 Prinzengarten (Sigmaringen), Parkanlage längs des Bahnhofs von Sigmaringen